Васильевка — топоним в ряде стран бывшего СССР.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Васильевка — до 1992 года название села Агчай Хачмазского района.

Белоруссия 
Гомельская область
 Васильевка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Васильевка — агрогородок в Добрушском районе.
 Васильевка — бывшая деревня в Кормянском районе.

Минская область
 Васильевка — деревня в Березинском районе.

Могилёвская область
 Васильевка — посёлок в Белыничском районе.
 Васильевка — деревня в Дрибинском районе.
 Васильевка — деревня в Круглянском районе.

Казахстан 
 Васильевка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Васильевка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е году.
 Васильевка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Васильевка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Васильевка — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Васильевка — исчезнувшее село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Васильевка — название села Мамай Батыр Уланского района Восточно-Казахстанской области до 2010 года.

Киргизия 
 Васильевка — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Васильевка — село в Рыбницком районе.
 Васильевка — село в Дубоссарском районе, находится на оспариваемой молдавскими властями подконтрольной ПМР территории, не включённой в состав АТЕ левобережья Днестра.

Россия

Алтайский край 
 Васильевка — посёлок в Хабарском районе.
 Васильевка — исчезнувшее село в Хабарском районе.
 Васильевка — посёлок в Усть-Калманском районе.

Амурская область 
 Васильевка — село в Белогорском районе.

Башкортостан 
 Васильевка — деревня в Архангельском районе.
 Васильевка — село в Ермекеевском районе.
 Васильевка — деревня в Зилаирском районе.
 Васильевка — деревня в Ишимбайском районе.
 Васильевка — село в Мелеузовском районе.
 Васильевка — село в Стерлитамакском районе.
 Васильевка — деревня в Чекмагушевском районе.
 Васильевка — село в Шаранском районе.

Белгородская область 
 Васильевка — хутор в Новооскольском районе.
 Васильевка — село в Ракитянском районе.
 Васильевка — село в Петровском сельском поселении Прохоровского района.
 Васильевка — село в Прелестненском сельском поселении Прохоровского района.

Брянская область 
 Васильевка — деревня в Мглинском районе.
 Васильевка — посёлок в Воронокском сельском поселении Стародубского района.
 Васильевка — посёлок в Десятуховском сельском поселении Стародубского района.
 Васильевка — бывшая деревня в Дятьковском районе.
 Васильевка — бывший посёлок в Клетнянском районе.

Владимирская область 
 Васильевка — деревня в Собинском районе.
 Васильевка — деревня в Юрьев-Польском районе.

Волгоградская область 
 Васильевка — село в Октябрьском районе

Вологодская область 
 Васильевка — деревня в Грязовецком районе.

Воронежская область 
 Васильевка — село в Аннинском районе.
 Васильевка — село в Бутурлиновском районе.
 Васильевка — село в Грибановском районе.
 Васильевка — хутор в Кантемировском районе.
 Васильевка — село в Рамонском районе.
 Васильевка — посёлок в Эртильском районе.

Забайкальский край 
 Васильевка — село в Шилкинском районе.

Ивановская область 
 Васильевка — деревня в Юрьевецком районе.

Иркутская область 
 Васильевка — село в Баяндаевском районе

Калининградская область 
 Васильевка — посёлок в Озёрском городском округе.

Калужская область 
 Васильевка — деревня в Козельском районе.

Кемеровская область 
 Васильевка — село в Юргинском районе.

Коми 
 Васильевка — деревня в Ижемском районе.

Костромская область 
 Васильевка — деревня в Антроповском районе.

Краснодарский край 
 Васильевка — хутор в Калининском районе.
 Васильевка — село в Приморском районе Новороссийска.
 Васильевка — село в Лазаревском районе города Сочи.

Красноярский край 
 Васильевка — деревня в Идринском районе.
 Васильевка — деревня в Ирбейском районе.
 Васильевка — село в Тюхтетском районе.
 Васильевка — село в Ужурском районе.

Курганская область 
 Васильевка — село в Половинском районе.
 Васильевка — до 1964 года название деревни Вишнёвая в Юргамышском районе.

Курская область 
 Васильевка — село в Касторенском районе
 Васильевка — деревня в Конышёвском районе
 Васильевка — деревня в Льговском районе
 Васильевка — деревня в Медвенском районе
 Васильевка — деревня в Пристенском районе

Липецкая область 
 Васильевка — село в Воловском районе.
 Васильевка — село в Добринском районе.
 Васильевка — деревня в Елецком районе.
 Васильевка — деревня в Петровском сельсовете Измалковского района.
 Васильевка — село в Васильевском сельсовете Измалковского района.
 Васильевка — деревня в Краснинском районе.
 Васильевка — деревня в Лебедянском районе
 Васильевка — село в Липецком районе.
 Васильевка — деревня в Тербунском районе.
 Васильевка — село в Усманском районе.

Марий Эл 
 Васильевка — выселок в Оршанском районе.

Мордовия 
 Васильевка — деревня в Зубово-Полянском районе, упразднена в 2007 году .
 Васильевка — посёлок в Ичалковском районе, упразднён в 2011 году.
 Васильевка — деревня в Ковылкинском районе.
 Васильевка — деревня в Ромодановском районе.
 Васильевка — до 1964 года название деревни Лесная в Атюрьевском районе.

Московская область 
 Васильевка — деревня в Егорьевском районе

Нижегородская область 
 Васильевка — село в Сеченовском районе.

Новосибирская область 
 Васильевка — посёлок в Карасукском районе, упразднён в 1968 году.
 Васильевка — деревня в Купинском районе.
 Васильевка — деревня в Чановском районе.

Омская область 
 Васильевка — деревня в Марьяновском районе.
 Васильевка — деревня в Оконешниковском районе.
 Васильевка — деревня в Черлакском районе, упразднена в 1979 году.

Оренбургская область 
 Васильевка — село в Абдулинском районе.
 Васильевка — село в Акбулакском районе.
 Васильевка — село в Беляевском районе.
 Васильевка — деревня в Кувандыкском районе.
 Васильевка — село в Курманаевском районе.
 Васильевка — село в Матвеевском районе.
 Васильевка — село в Новосергиевском районе.
 Васильевка — село в Октябрьском районе.
 Васильевка — село в Саракташском районе.
 Васильевка — посёлок в Северном районе.

Орловская область 
 Васильевка — село в Болховском районе.
 Васильевка — село в Верховском районе.
 Васильевка — деревня в Глазуновском районе.
 Васильевка — посёлок в Дмитровском районе.
 Васильевка — деревня в Залегощенском районе.
 Васильевка — деревня в Новодеревеньковском районе.
 Васильевка — деревня в Свердловском районе.
 Васильевка — деревня в Урицком районе.

Пензенская область 
 Васильевка — село в Бессоновском районе.
 Васильевка — село в Вадинском районе.
 Васильевка — деревня в Тамалинском районе.

Пермский край 
 Васильевка — деревня в Кудымкарском районе.
 Васильевка — деревня в Октябрьском районе.
 Васильевка — деревня в Пермском районе.

Приморский край 
 Васильевка — село в Михайловском районе.
 Васильевка — деревня в Партизанском районе.

Ростовская область 
 Васильевка — хутор в Тарасовском районе.
 Васильевка — село в Ольшанском сельском поселении Целинского района.
 Васильевка — хутор в Хлеборобном сельском поселении Целинского района.

Рязанская область 
 Васильевка — деревня в Сапожковском районе.

Самарская область 
 Васильевка — село в Безенчукском районе.
 Васильевка — село в Борском районе.
 Васильевка — посёлок в Красноярском районе.
 Васильевка — посёлок в Похвистневском районе.
 Васильевка — село в Ставропольском районе.
 Васильевка — деревня в Сызранском районе.
 Васильевка — деревня в сельском поселении Васильевка Шенталинского района.
 Васильевка — посёлок в сельском поселении Канаш Шенталинского района.

Саратовская область 
 Васильевка — село в Ершовском районе.
 Васильевка — село в Марксовском районе.
 Васильевка — посёлок в Новоузенском районе.
 Васильевка — село в Ртищевском районе.

Смоленская область 
 Васильевка — село в Костырёвском сельском поселении Рославльского района.
 Васильевка — село в Остёрском сельском поселении Рославльского района.
 Васильевка — деревня в Угранском районе.

Тамбовская область 
 Васильевка — деревня в Инжавинском районе, Ломовский сельсовет, упразднена в 2000 году.
 Васильевка — посёлок в Инжавинском районе, Михайловский сельсовет, упразднен в 2000 году.
 Васильевка — деревня в Инжавинском районе, Никитинский сельсовет.
 Васильевка — деревня в Мордовском районе.
 Васильевка — деревня в Сосновском районе.
 Васильевка — деревня в Староюрьевском районе.
 Васильевка — село в Токарёвском районе.
 Васильевка — посёлок в Уваровском районе.
 Васильевка — село в Умётском районе.

Татарстан 
 Васильевка — посёлок в Аксубаевском районе.
 Васильевка — село в Альметьевском районе.
 Васильевка — упразднённый посёлок в Буинском районе.
 Васильевка — деревня в Тетюшском районе.

Томская область 
 Васильевка — деревня в Зырянском районе.
 Васильевка — деревня в Томском районе, упразднена в 1962 году.
 Васильевка — село в Чаинском районе.

Тульская область 
 Васильевка — деревня в Алексинском районе.
 Васильевка — деревня в Богородицком районе.
 Васильевка — деревня в Новомосковском районе.
 Васильевка — деревня в Узловском районе.

Ульяновская область 
 Васильевка — село в Новоспасском районе.
 Васильевка — село в Ульяновском районе.

Хабаровский край 
 Васильевка — село в Бикинском районе.
 Васильевка — село в районе имени Лазо.

Чувашия 
 Васильевка — деревня в Комсомольском районе.
 Васильевка — высел в Моргаушском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Васильевка — село в Белогорском районе.
 Васильевка — ликвидированное село в Джанкойском районе.
 Васильевка — ликвидированное село в Ленинском районе.
 Васильевка — ликвидированное село в Советском районе.
 Васильевка — село, включённое в состав Ялты.

Украина 
 Васильевка — заповедное урочище в Старобешевском районе Донецкой области.
 Васильевка — город в Васильевском районе Запорожской области.

 Остальные населённые пункты Украины, которые на украинском языке называются , по-русски называются Василевка, хотя на многих картах и в других источниках часто указаны под названиями Васильевка.

Реки 
 Васильевка (река, впадает в Камское водохранилище) — в Пермском крае
 Васильевка (приток Тойды) — в Воронежской области
 Васильевка — приток Басандайки в Томской области
 Васильевка — приток Кожуха в Кемеровской области
 Васильевка — приток Монзы в Вологодской области
 Василевка — приток Ельши в Смоленской области

См. также